Fremont County ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

 Fremont County (Colorado)
 Fremont County (Idaho)
 Fremont County (Iowa)
 Fremont County (Kansas-Territorium)
 Fremont County (Wyoming)